Dôn est une déesse-mère de la mythologie celtique galloise. Ses enfants dieux sont les quatre frères Gwydion, Hyfeidd, Gofannon et Gilfaethwy et la déesse Arianrhod, la « roue d’argent ». Elle est la compagne de Beli Mawr (Beli le Grand), l’ancêtre mythique de certaines dynasties galloises.

Mythologie 

Dans la littérature mythologique, elle apparaît notamment dans le conte Math fils de Mathonwy, qui est la quatrième branche du Mabinogi et dans Kulhwch et Olwen. Elle est l’équivalent de Dana, la grande déesse irlandaise des Tuatha Dé Danann.

Source primaire 

 Anonyme, Les Quatre branches du Mabinogi, traduit du moyen gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Éditions Gallimard, collection « L’aube des peuples », Paris, 1993, .

Bibliographie 

Divinité galloise